Барио Побре има више значења:

 Барио Побре (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Барио Побре (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Барио Побре (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Барио Побре (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио Побре (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Барио Побре (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику